Roger Hammond kan henvise til:

 Roger Hammond (skuespiller) (1936–2012), engelsk skuespiller
 Roger Hammond (cykelrytter) (født 1974), engelsk cykelrytter